Drouwenerzand kan betrekking hebben op:

Drouwenerzand (attractiepark), een attractiepark in Drouwen
Drouwenerzand (natuurgebied), een natuurgebied tussen Drouwen en Gasselte